Imbriovec je selo u općini Jalžabet, u Varaždinskoj županiji. Nalazi se otprilike na pola puta između Varaždina i Ludbrega.

Stanovništvo

Galerija 

Naselja u Varaždinskoj županiji